Ԉ ԉ (комі льє) - літера молодцовського алфавіту. Вона використовується в мові комі.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Lje